Grafía hace referencia a varios artículos:

 Graphia, un género de insectos dípteros (moscas) de la familia Tachinidae.
 Grafia, un sinónimo del género botánico Phalaenopsis, perteneciente a la familia de las orquídeas.
 Del gr. γραφή graphḗ 'escritura'.
 Gráfica
 Grafo (desambiguación)
 Grafema

Sufijo
Como sufijo de origen griego (que indica descripción, escritura, imagen), '-grafía' forma parte de muchos nombres de
 ciencias y campos de conocimiento (geografía, historiografía, demografía, oceanografía, cristalografía, etc.),
 géneros y formas literarias (biografía, hagiografía, pornografía, prosopografía, etc.)
 recopilaciones o repertorios (bibliografía, hemerografía, filmografía, coreografía, etc.)

y otros conceptos, especialmente:
 los relacionados con la escritura (ortografía, caligrafía, tipografía, criptografía, taquigrafía etc.),
 las imágenes (iconografía, tomografía, termografía, etc.),
 y su reproducción (fotografía, litografía, calcografía, etc.).

Enlaces externos
 Wikigrafia.org